Мелвин Лэйвон Дуглас (; ) — американский борец вольного стиля, чемпион мира, чемпион Панамериканских игр.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (1993), серебряный призёр чемпионата мира (1989), бронзовый призёр чемпионатов мира (1994, 1995).
 Обладатель Кубка мира (1994), бронзовый призёр Кубка мира (1990).
 Участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте (7-е место) и 2000 года в Сиднее (18-е место).  
 Чемпион Панамериканских игр (1995).
 Серебряный призёр Игр доброй воли (1998).
 Победитель Тбилисского международного турнира (1989).
 Чемпион США (1988, 1993-1998).
 Победитель студенческого NCAA чемпионата США (1985, 1986).
 Чемпион США среди юниоров (1981).

Признание 
 По итогам 1994 года был обладателем приза Джона Смита, вручаемого лучшему борцу-вольнику года в  США.
 Член Зала спортивной славы Канзаса.
 В 2013 году введен в Зал национальной славы борьбы США.

Видео 
 Чемпионат США 1997, вольная борьба, до 97 кг, финал: Мелвин Дуглас — Джей-Джей МакГрю

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр. 
 NCAA: Результаты по сезонам  

Борцы США
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса